Bratschi ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Bratschi (1925–1992), Schweizer Jurist und Politiker (SP)
 Peter Bratschi (1863–1925), Schweizer Politiker
Peter Bratschi (Politiker) (1886–1975)
 Robert Bratschi (1891–1981), Schweizer Bahnbeamter und Politiker (SP)
 Theodor Bratschi (1922–2004), Schweizer Bundesrichter

Bratschi steht außerdem für:
 Bratschi (Familie), der Name einer Schweizer Juristen-, Politiker- und Unternehmerfamilie
 Bratschi AG, eine der größten Wirtschaftskanzleien der Schweiz

Siehe auch:
 Bracci